

Toponymie 
De Hoek peut désigner : 
 un village de Belgique dans la commune de Rhode-Saint-Genèse;
 un village des Pays-Bas dans la commune de Haarlemmermeer.

Gare 
 Gare de De Hoek desservant De Hoek à Rhode-Saint-Genèse en Belgique.

Football
 KFC Rhodienne-De Hoek, club de football de De Hoek et Rhode-Saint-Genèse en Belgique.